Бока дел Монте има више значења:

 Бока дел Монте (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бока дел Монте (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бока дел Монте (Есперанза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бока дел Монте (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бока дел Монте (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бока дел Монте (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бока дел Монте (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бока дел Монте (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бока дел Монте (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бока дел Монте (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику